Jiufeng bezeichnet:

 Jiufeng (Lechang) (九峰镇), Großgemeinde der Stadt Lechang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiufeng (Pinghe) (九峰镇), Großgemeinde im Kreis Pinghe in der chinesischen Provinz Fujian
 Jiufeng (Shizhong) (九峰镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiufeng (Zhouzhi) (九峰镇), Großgemeinde im Kreis Zhouzhi in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Jiufeng (Linshui) (九峰乡), Gemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiufeng (Hongshan) (九峰街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hongshan in der chinesischen Provinz Hubei